Un salar es un lago superficial en cuyos sedimentos dominan las sales.

Salar de Atacama, el mayor depósito de sal de Chile.
Salar de Uyuni, Bolivia
Salar de Coipasa, Bolivia y Chile.
Salar de Empexa, Bolivia.
Salar de Ollagüe, Bolivia.

Salar también puede referirse a:

Geografía 

Salar, una localidad española de la provincia de Granada.
Salar, localidad de la India en el estado de Bengala Occidental.
Salar, una localidad y suburbio de Taskent, Uzbekistán.
Salar, un grupo étnico en China.

Gastronomía 

Salar, la acción de cocinar en salazón.
Salar, la acción de condimentar con sal.

Véase también 

 Sal (desambiguación)